Nom de tres senyors de Ravenna:
Ostasi I Polentani 1322-1346 
Ostasi II Polentani 1389-1396 
 Ostasi III Polentani 1431-1441.